Narsarsuaq bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Narsarsuaq, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Narsarsuaq (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland